El Kinomichi, creado en París en 1979 por Masamichi Noro Sensei, es un arte de origen japonés en la tradición del Budō. 

Actualmente reconocido como deporte en Francia y encuadrado en la FFAAA (Fédération Francaise d’Aïkido, Aïkibudo & Affinitaires) como disciplina independiente, se trata de una disciplina deportiva no competitiva, apta para toda aquella persona que quiera practicarla.

El Kinomichi es una práctica energética, dinámica y de autoconciencia donde también se utiliza el Jō y el Bokken (bastón y espada de madera respectivamente) al igual que en el Aikido, de donde proviene. Ofreciendo una experiencia de dinamismo, apertura, respeto y armonía con los otros y con uno mismo, está especialmente diseñada para adaptarse a la edad, condición física e historia corporal de cada practicante.

Es un encuentro de Oriente y Occidente. El Kinomichi concilia la tradición japonesa del Aikido con la integración de cuerpo, mente y energía reencontrada entre los nuevos métodos gimnásticos occidentales, a menudo llamados ‘gimnasias dulces’ u holísticas.

Una actividad con el rigor de un arte marcial, donde el concepto defensa/ataque se sustituye por el encuentro/armonía.

Complemento a otras disciplinas. La aportación del Kinomichi es fundamental para todas aquellas personas que se interesen por el movimiento como una vía de comunicación y de expresión. Recomendable por tanto como complemento a disciplinas como la danza, el teatro o la interpretación musical.

Referencias 
Masamichi Noro. Dojo en París
Federación francesa de Kinomichi

Artes marciales originarias de Japón